Манига — фамилия. Известные носители:
 Манига, Лесли (1930—2014) — 35-ый президент Республики Гаити.
 Манига, Мирланд (род. 1940) — гаитянский политик.